A61 oder A 61 steht für:
 Elbe (A 61), ein Versorgungs- und Führungsschiff für Schnellboote der deutschen Bundesmarine

Autostraßen:
 Autoroute A61, Autobahn in Frankreich
 Bundesautobahn 61, eine deutsche Autobahn von der niederländischen Grenze bei Venlo zum Autobahndreieck Hockenheim
 A61 road, eine Hauptstraße in England

A61